St. Erth is een civil parish in het Engelse graafschap Cornwall met 1381 inwoners.

Civil parish in Cornwall